Cnodocentron är ett släkte av nattsländor. Cnodocentron ingår i familjen Xiphocentronidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Cnodocentron